Le psaume 69 peut désigner :
 le psaume 69 (68) : psaume 69 selon la numérotation hébraïque, psaume 68 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 70 (69) : psaume 70 selon la numérotation hébraïque, psaume 69 selon la numérotation grecque.